Frances Howard (glumica) (1903. – 1976.), r. Frances Howard McLaughlin, američka glumica
Frances Minturn Howard , američka pjesnikinja
Frances Drake (1912. – 2000.), udana Howard, američka glumica
Jean Frances Howard, američka policajka, prva provincijska policajka u Aljasci, u Aljaskanskoj Dvorani slavnih